Frederik Karel van Pruisen (1828-1885), zoon van keizer Wilhelm I van Duitsland
Frederik Karel van Pruisen (1893-1917), zoon van Frederik Leopold van Pruisen
Frederik Karel van Pruisen (1919-2006), Zoon van Frederik Sigismund van Pruisen